

Patronyme 

 Anna Hill Johnstone (1913-1992), costumière américaine ;
 Bobby Johnstone (1929-2001), footballeur écossais ;
 Brad Johnstone (né en 1950), joueur de rugby néo-zélandais ;
 Bruce Johnstone (1937-2022), pilote automobile sud-africain ;
 Campbell Johnstone (1980-), joueur de rugby néo-zélandais ;
 Davey Johnstone (né en 1951), chanteur et guitariste de rock écossais ;
 Derek Johnstone (né en 1953), footballeur écossais ;
 Diana Johnstone (né en 1934), journaliste américaine ;
 George Johnstone (1730–1787), officier de marine britannique, premier gouverneur la Floride occidentale ;
 Jim Johnstone (né en 1960), joueur de basket-ball américain ;
 Jimmy Johnstone (1944-2006), footballeur écossais ;
 Justine Johnstone (1895-1982), actrice américaine ;
 Keith Johnstone (1933-2023), pionnier canadien et britannique de l'improvisation théâtrale ;
 Nathan Johnstone (né en 1990), snowboardeur australien ;
 Patrick Vanden-Bempde-Johnstone, 4 baron Derwent (1901-1986), homme politique et pair britannique ;
 Paul Johnstone (1930-1996), joueur de rugby sud-africain ;
  (né en 1948), mathématicien britannique ;
 
 Wade Johnstone (1981-), joueur de squash australien.

Toponyme 

 Johnstone, ville du Renfrewshire, en Ecosse ;
 le Comté de Johnstone, ancienne zone d'administration du Queensland en Australie ;
 le détroit de Johnstone en Colombie-Britannique.

Zoologie 
 Le crocodile de Johnston (Crocodylus johnstoni), espèce de crocodilien.
 Le loriquet de Johnstone (Trichoglossus johnstoniae), espèce de perroquet.

Patronyme écossais